Hilliger ist der Familienname folgender Personen:

 einer Familie von Glockengießern in Sachsen: Hilliger (Glockengießer)

 Gero Hilliger (* 1943 als Gernot Hilliger), deutscher Zeichner
 Hans Georg Hilliger (1926–1993), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer
 Hermann Hilliger (1806–1872), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor

 Julius Benno Hilliger (1863–1944), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Martin Hilliger (1484–1544), deutscher Glockengießer und Ratsherr in Freiberg

 Sara Hilliger (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Hilliger (1511–1576), deutscher Glockengießer und Bürgermeister von Freiberg

Siehe auch:
 Hillger
 Hillig